Onderdistrict in Indonesië
 Kemuning (Indragiri Hilir), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau
 Kemuning (Palembang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Kemuning (Kresek), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Kemuning (Pulau Panggung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Kemuning (Ampelgading), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Kemuning (Bejen), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kemuning (Kramat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Kemuning (Ngargoyoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Kemuning (Tarik), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Kemuning (Tegalombo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Kemuning (Slahung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
 Kemuning I, een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Kemuning II, een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Kemuning III, een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Kemuning IV, een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh
 Kemuning IV, een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Timur in de provincie Atjeh